Митрофан Рукавишников: Рукавишников, Митрофан Сергеевич (1887—1946) — российский скульптор.
 Рукавишников, Митрофан Михайлович (1864—1911) — российский предприниматель и меценат.